«The Ballad of Mona Lisa» () — песня американской рок-группы Panic! at the Disco, выпущенная 1-го февраля 2011-го года как ведущий сингл к её третьему студийному альбому, Vices & Virtues.

Общая информация 
The Ballad of Mona Lisa, написанная Брендоном Ури, является одним из первых треков написанных для третьего студийного альбома. Брендон Ури рассказал, что главная тема песни «раздвоение личности»".

Критика восприняла композицию очень хорошо, сравнив с первыми творениями группы, а именно с альбом A Fever You Can't Sweat Out. Однако коллектив напротив назвал Mona Lisa «новым стартом и началом для творчества группы»".

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Official Panic at the Disco website

Песни Panic! at the Disco